Савино — деревня в Восходском сельском поселении Кадомского района Рязанской области.

История 
Деревня, одна из древнейших в Кадомском районе, впервые упоминается в 1648 году.

В 1937 году в деревне Савино противники участия в выборах заявляли следующее: «Если мы изберем Зверя, он нас всех получит»

В 1971 году деревню посетили этнографы, записавшие вечерние ритуалы венчального дня (Самоделова Е. А. «Традиционная рязанская свадьба», Глава 4, С.11, с ссылкой на МГК. Отчет Терегуловой Н. Н. (Гиляровой Н. Н.) об экспедиции в Рязанскую область летом 1971. Приложение к отчету. С. 15)
 
15 июля 2015 года в деревне прошел День села.

География 
Деревня находится на востоке Рязанской области, в 20 км к северо-западу от районного центра Кадома, на реке Ивановка. Река к юго-востоку от деревни запружена.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Возрождения.

Население

Инфраструктура 
Личное приусадебное хозяйство. В 2015 году деревню газифицировали, вместе
д. Сумерки, одной из последних в Рязанской области.

Дошкольники д. Савино обучаются в детсад № 4 р.п. Кадом

Транспорт 
По южной границе деревни проходит трасса 61К-030 Сасово-Кадом, на которой есть остановка общественного транспорта Савино.

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района